Sidow ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sidow (1896–1945), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat, SS-Offizier
 Helge Sidow (* 1976), deutscher Sprecher und Schauspieler
 Jürgen Sidow (* 1927), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Max Sidow (1897–1965), deutscher Schriftsteller und Dramaturg
 Otto Sidow (1857–1927), deutscher Politiker

Siehe auch:

 Sydow
 Sido (Begriffsklärung)